ORP Orzeł ist der Name dreier polnischer U-Boote. ORP (Okręt Rzeczypospolitej Polskiej – Kriegsschiff der Republik Polen) ist der Namenspräfix polnischer Schiffe und Orzeł bedeutet in der polnischen Sprache Adler.

Schiffe mit dem Namen ORP Orzeł 

 ORP Orzeł (85A) war ein U-Boot der Orzeł-Klasse, wurde 1939 durch die polnische Marine in Dienst gestellt und gilt seit Juni 1940 als vermisst.
 ORP Orzeł (1962) war ein U-Boot der sowjetischen Whiskey-Klasse, wurde 1962 durch die polnische Marine in Dienst gestellt und 1983 stillgelegt.
 ORP Orzeł (1986) ist ein U-Boot der sowjetischen Kilo-Klasse, wurde 1986 durch die polnische Marine in Dienst gestellt und ist bis zum heutigen Tag (2021) im aktiven Einsatz.

Siehe auch 
 Orzeł

Weblinks 

Schiffsname der polnischen Marine